Маєвська — прізвище.

 Маєвська Валентина Григорівна (1929—2015) — професор архітектури, 1981 — Заслужений архітектор України.
 Маєвська Мечислава Здиславівна (1904—1975) — український кінорежисер.
 Маєвська Тетяна Петрівна (1928—2003) — український літературознавець, доктор філологічних наук (1989), професор (1991).

Також 
 Маєвський
жіночі форми прізвищ